Парний тенісний турнір серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2020 відбудеться з 24 липня по 1 серпня 2021 року в Тенісному парку Аріаке в Токіо.

У турнірі зможуть взяти участь 32 пари з 23 країн. Уп'яте на Олімпійських іграх змагання пройдуть на твердому покритті DecoTurf.

Катерина Макарова і Олена Весніна були чинними олімпійськими чемпіонками, здобувши золоту медаль у Ріо 2016 року, але 28 січня 2020 року Макарова завершила спортивну кар'єру. Весніна захищатиме свій титул у парі з Веронікою Кудерметовою.

Формат змагань 
Змагання відбуваються за олімпійською системою з матчем за бронзову медаль. Матчі тривають щонайбільше 3 сети, до перемоги в двох сетах. У перших двох сетах за рахунку 6-6 за геймами розігрують класичний тай-брейк до семи очок. Треій сет - матчевий тай-брейк до 10 очок з перевагою принаймні в два очка.

Розклад 
Турнір триває 8 днів, від 24 до 31 липня. Вказано початок тенісних сесій. В цей самий час можуть відбуватись матчі і в інших тенісних дисциплінах.

Вказано Японський стандартний час (UTC+9)

Сіяні тенісистки 

  / 
  / 
  / 
  / 

  /  (1-й раунд)
  / 
  /  (1-й раунд)
  /

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки

Посилання 
Draw

Жінки's Doubles